206-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 206-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в марте 1941 года.
 206-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.